{{Фильм
|РусНаз      = Почему Бодхидхарма ушёл на Восток?
|ОригНаз     = 달마가 동쪽으로 간 까닭은?
|Изображение = Why Has Bodhi-Dharma Left for the East-.jpg
|Жанр        = притча
|Режиссёр    = Пэ Ёнгюн (배용균 / 裵鏞均)
|В главных ролях      = 
|Продюсер       = Пэ Ёнгюн
|Сценарист      = Пэ Ёнгюн
|Оператор       = Пэ Ёнгюн
|Композитор     = 
|Компания       = 
|Страна      = Южная Корея
|Язык = корейский
|Время = 175 мин.
|Год = 1989
|Бюджет =
|imdb_id = 0097195
}}Почему Бодхидхарма ушёл на Восток?' (Dharmaga tongjoguro kan kkadalgun'') — малобюджетный южнокорейский фильм 1989 года. Пэ Ёнгюн (배용균 / 裵鏞均, род. 1951), имевший профессию художника-живописца, создал его за 7 лет при помощи единственной кинокамеры и собственного монтажа. Этот фильм первый из двух фильмов автора (вторая лента, «Люди в белом», вышла в 1995 году).

Фильм стал призёром кинофестиваля в Локарно 1989 года и в тот же год демонстрировался на Каннском фестивале.

Содержание 
В сборнике 13 века Мумонкан (англ.), содержащем 48 коанов, под номером 37 фигурирует вопрос «Почему Патриарх (Бодхидхарма) пришёл с Запада?».

Фильм касается темы этического конфликта между светской и монашеской жизнью, поднимает буддийскую и экзистенциальную проблематику.

Ссылки 
  

Дзэн
Чань-буддизм